Les championnats d'Europe de gymnastique artistique ont eu lieu pour la première fois en 1955 chez les hommes et en 1957 chez les femmes. Ils se sont d'abord déroulé tous les deux ans, avant d'être organisé tous les ans depuis 2004, en alternant des championnats individuels et des championnats par équipes pour le concours général (les deux incluant toutefois des finales individuelles par appareil). Les championnats d'Europe de gymnastique artistique sont organisés depuis 1985 par l'Union européenne de gymnastique.

Les dates et lieux des championnats féminins et masculins ne sont pas toujours identiques.

Liste des championnats

Palmarès

Hommes 
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Concours général par équipes
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Concours général individuel
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Sol
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Cheval d'arçon
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Anneaux
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Saut
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Barres parallèles
 Liste des médaillés aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Barre fixe

Femmes 
 Liste des médaillées aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Concours général par équipes
 Liste des médaillées aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Concours général individuel
 Liste des médaillées aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Saut
 Liste des médaillées aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Barres asymétriques
 Liste des médaillées aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Poutre
 Liste des médaillées aux championnats d'Europe de gymnastique artistique - Sol

Tableau des médailles

Hommes 
seulement les médailles d'or, après les championnats d'Europe 2013.

Femmes 
Mis à jour après les championnats d'Europe 2009

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnats du monde de gymnastique artistique

Liens externes 
 Les Suisses aux championnats d'Europe de gymnastique artistique
 Un film du dessin animé